Руска () — село в Хынчештском районе Молдавии. Наряду с сёлами Лапушна и Анены входит в состав коммуны Лапушна.

География 
Село расположено на высоте 184 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Руска проживает 425 человек (61 мужчина, 364 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района